Wojna o sukcesję austriacką
 Wojna o sukcesję bawarską
 Wojna o sukcesję w Bretanii
 Wojna o sukcesję głogowską
 Wojna o sukcesję hiszpańską
 Wojna o sukcesję limburską
 Wojna o sukcesję w Lüneburgu
 Wojna o sukcesję mantuańską
 Wojna o sukcesję polską